Fets del sis d'octubre, insurrecció del govern de Catalunya contra la involució conservadora del règim republicà, el 6 d'octubre de 1934
 Fets del sis d'octubre o Foc de la Bisbal, enfrontament durant l'aixecament federalista de 1869 ocorregut a la Bisbal d'Empordà el 6 d'octubre de 1869